Огњен је мушко име словенског порекла. Значење имена долази од именице огањ. Женски парњаци овог имена су Огњена или Огњенка.

Постоји и мушки облик Огњан. Женски парњаци овог имена су Огњана и Огњанка.

Стари Словени су веровали да реч има магично дејство, а па се придев огњен у значењу „пламен, ватрен“ давао као заштитно име у функцији очувања живота детета. Надевањем оваквог имена се веровало да ватра и муња, опасне природне силе, не могу нашкодити детету које је и само „огањ“.

Популарност 

Огњен је међу првих петсто мушких имена у Хрватској. У Србији је ово име у периоду од 2003. до 2005. било на петнаестом месту по популарности.

Познате личности 
 Огњен Прица, народни херој
 Огњен Петровић, фудбалер
 Огњен Тадић, политичар
 Огњен Короман, фудбалер
 Огњен Амиџић, телевизијски водитељ

Референце 

Мушка имена
Словенска имена
Српска имена
Хрватска имена